Хажматхажи отар − бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился на западе от села Банайюрт.

История 
Хажматхажи отар был основан чеченцем-аккинцем Хажматхажом. С чеченского переводится, как «хутор Хажматхажи».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана